Hektogramm steht für:
 die Masse von hundert Gramm, siehe Gramm#Hektogramm
 der einem Hunderteck (Hektogon) eingeschriebene Stern mit hundert Spitzen